Sagone peut faire référence à :

Hydronyme 
 Le Sagone est une rivière française et un petit fleuve côtier du département Corse-du-Sud de la région Corse qui se jette en mer Méditerranée.
 le golfe de Sagone.

Toponyme 
 Sagone est une station balnéaire de la commune française de Vico située dans le département de la Corse-du-Sud et la région Corse ;
 Sagone est le nom d'un diocèse de l'église primitive aujourd'hui désaffecté.

Notes et références 

Homonymie d'hydronyme